Виктор Кущ:
 Кущ, Виктор Андреевич (род. 1947) — советский кинооператор.
 Кущ, Виктор Максимович (1887—1942) — генерал-хорунжий армии УНР.